Molènes ou De Molènes est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Charles Melchior de Molènes (1934-2011), universitaire, écrivain et conférencier français ;
 Marc de Molènes (1896-1934), avocat et homme politique français ;
 Paul de Molènes (1821-1862), militaire écrivain français ;
 Thalie de Molènes (1931-), écrivain français de littérature pour la jeunesse.

Toponyme 
  
 , lac de la région des Laurentides dans la province de Québec au Canada.